2 miejscowości w Polsce: 
 Głębocko – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Grodków 
 Głębocko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina